Самоа је независна држава у јужном Пацифику.

Самоа се такође може односити на:
 Самоанска острва, архипелаг на коме се налази држава Самоа и део Америчке Самое
 Америчка Самоа, пацифичка територија Сједињених Држава
 Самоанци, народ
 Самоански језик, службени језик Самое и Америчке Самое
 Самоа (Калифорнија), насеље
 Самоа (Мисури), насеље

Види још